Мисс Мира 2010 () — 60-й ежегодный конкурс красоты, проводился 30 октября 2010 года в Beauty Crown Cultural Center, Санья, Китай, после того как Вьетнам отказался от контракта на его проведение. За победу на нём соревновалось 102 претендентки, победительницей стала представительница США — Александрия Миллс.

Место проведения

Результаты

Континентальные Королевы красоты

Специальные награды 
Лучший дизайн костюма
Мисс мира Лучший дизайн костюма был проведён 23 октября.

Топ 
Топ-20*

 1. Парагвай
 2. Сент-Люсия
 3. Нидерланды
 4. Канада
 5. Франция

 6. Багамские острова
 7. Колумбия
 8. Россия
 9. Таиланд
 10. Южная Африка

 11. Монголия
 12. Французская Полинезия
 13. Шотландия
 14. Венесуэла
 15. Намибия

 16. Италия
 17. Соединенные Штаты
 18. Германия
 19. Китай
 20. Ботсвана

Топ-7
 1. Венесуэла
 2. Ирландия
 3. Китай
 4. Италия
 5. Норвегия
 6. США
 7. Ботсвана

Топ-5
 1. Венесуэла
 2. Ботсвана
 3. США
 4. Ирландия
 5. Китай

Внутренние конкурсы

Мисс Пляж
Мисс Мира Мисс Пляж был проведён Mandarin Oriental в Санья.

Мисс спорт
Мисс Мира Мисс спорт был проведён 22 октября в Sheraton Resort в Санья.

Топ-модель
Мисс Мира топ-модель был проведён 23 октября в Crowne Plaza, Санья.

Мисс Талант
Мисс Мира талант был проведён 26 октября в Crowne Plaza, Санья.

Beauty with a Purpose
Beauty with a Purpose был проведён 30 октября.

Жюри 
Судьи на Мисс Мира 2010:
 Джулия Морли — председатель
 Дениз Перье Ланфранчи — Мисс Мира 1953
 Энн Сидни — Мисс Мира 1964
 Мари Ставин — Мисс Мира 1977
 Агбани Дарего — Мисс Мира 2001
 Мария Хулия Мантилья — Мисс Мира 2004
 Чжан Цзылинь — Мисс Мира 2007
 Ксения Сухинова — Мисс Мира 2008
 Криш Найду — Miss World International Ambassador
 Майк Диксон — Miss World Musical Director
 Бэньшань Чжао — Actor & Comedian
 Брюс Жао — Chairperson of the Huayu Group
 Эндрю Минарик — Miss World Make-Up & Hairdresser

Исполнители 
Исполнители, выступившие на Мисс Мира 2010:
 Шейн Уорд — победитель шоу The X Factor в Великобритании
 Дэйв Коз — американский саксофонист
 Карлос Апонте — пуэрто-риканский певец

Участницы

Заметки

Вернулись 

 Последний раз участвовали в 1988 году:
 
 Последний раз участвовали в 1997 году:
 
 

 Последний раз участвовали в 2003 году:
 
Последний раз участвовали в 2005 году:
 
 

 Последний раз участвовали в 2008 году:

Отказались 
 
 
  была удалена с официального сайта по неизвестным причинам.
 
  не участвовал на конкурсе, так как конкурс был перенесён на октябрь.

Замены 
  — Марианна Арамбарри заменила Карлу Конрради.
  — Самми Чхёнг заменила Тоби Чань.
  — Дженнифер Кало заменила Агнеш Добо.

Участие в других конкурсах 
Contestants who previously competed at other beauty pageants or are expected to:

Мисс Вселенная 2008
  — Mariann Birkedal
Мисс Вселенная 2009
  — Angenie Simon
Мисс Вселенная 2010
  — Nicole Flint (Топ-10 финалисток)
  — Силу Аннейс (Топ-15 полуфиналисток)
  — Braneka Basset
  — Аселина Кучукова
  — Rahaf Abdallah
  — Dalysha Doorga
  — Desirée van den Berg
  — Gizem Memiç
Мисс Вселенная 2011
  — Cristin Alexander
  — Sara El-Khouly
Мисс Вселенная 2012
  — Egni Eckert

Мисс Интернешнл 2012
  — Cherry Ng

Мисс Земля 2005
  — Sarnai Amar
Мисс Земля 2008
  — Denise Garrido
Мисс Земля 2010
  — Desirée van den Berg (Топ-14)
Мисс Земля 2011
  — Cherry Ng
Мисс Земля 2012
  — Jessel Lauriano
  — Carolyn Whitney Carter-Heller

Miss Intercontinental 2009
  — Hiwot Assefa Tesfaye (Топ-15)

Miss Asia Pacific World 2011
  — Kamilla Salgado

World Miss University 2008
  — Sarnai Amar (Победительница)

Reina Hispanoamericana 2009
  — Adriana Vasini (Победительница)

Reina Hispanoamericana 2010
  — Lucía Mazariegos
  — Egni Eckert (1-я Вице Мисс)
  — Alexandra Liao

Miss Tourism International 2008
  — Manasvi Mamgai (Победительница)

Miss Latin America 2009
  — Denise Garrido (3-я Вице Мисс)

Miss Supranational 2011
  — Lyudmila Yakimovich (1-я Вице Мисс)
  — Carolyn Whitney Carter-Heller

Elite Model Look 2006
  — Manasvi Mamgai

Miss Teen International 2001
  — Yara Lasanta (Победительница)

Nuestra Belleza Latina 2007
  — Yara Lasanta (2-я Вице Мисс)

Reina de Ambato 2007
  — Ana Galarza (Победительница)

Miss Humanity International 2011
  — Czarina Gatbonton (2-я Вице Мисс)

Каналы 
Список телеканалов, транслировавших Мисс Мира 2010:

 : Televisão Pública de Angola
 : Армения 1
 : ATV
 : Special Broadcasting Service
 : ZNS-TV
 : ATN Bangla
 : Caribbean Broadcasting Corporation
 : Belaruskaja
 : NonStop Television
 : Unitel Bolivia
 : BHRT
 : Botswana Television
 : CCTV
 : CTS
 : Canal Uno
 : Teletica
 : NonStop Television
 : Dalycartoon
 : TCS
 : Active Channel
 : NonStop Television
 : NonStop Television
 : Paris Première
 : Telemedia
 : Viasat TV
 : GBC
 : Radio Television Guatemala
 : Phoenix Satellite Television
 : RTL Klub
 : SkjárEinn
 : Zee TV
 : RCTI
 : Active Channel
 : Десятый канал
 : High Life TV
 : TVJ
 : КТК
 : Royal Media Services
 : T-Cast / Fashion N
 : NonStop Television
 : LBC

 : Литовское национальное радио и телевидение
 : NonStop Television
 : CCTV
 : Канал 5
 : MBC
 : Televisa
 : UBS
 : STV
 : NonStop Television
 : TVNZ
 : Silverbird Group
 : Active Channel
 : NonStop Television
 : Medcom
 : Telefuturo
 : Frecuencia Latina
 : TV5
 : Polsat
 : RTP2
 : WIPR-TV
 : СТС
 : Active Channel
 : SBC
 : RTV
 : Antena 3
 : ZIZ-TV 2
 : VQH-TV
 : ZBG-TV
 : ATV
 : Swazi TV
 : NonStop Television
 : Channel 3
 : C Television
 : WBS
 : Интер
 : E! Entertainment
 : Venevision
 : HTV
 : Active Channel
 : ZNBC
 : ZBC

Примечание

См. также 
 Мисс Вселенная 2010
 Мисс Интернешнл 2010
 Мисс Земля 2010

Ссылки 
 
 Конкурс «Мисс мира-2010»
 

Мисс мира
События 30 октября
Октябрь 2010 года
2010 год в Китае